Schwaben steht für:
 Herzogtum Schwaben, mittelalterliches Territorium
 Schwaben, Landschaft im südlichen Deutschland und deren schwäbische Bevölkerung
 Schwaben (Bayern), Regierungsbezirk und bayerischer Bezirk
 umgangssprachliche, geographisch nicht korrekte Bezeichnung für Württemberg oder Baden-Württemberg
 Markt Schwaben, Markt im Landkreis Ebersberg, Bayern
 Schwaben (Kelheim), Ortsteil der Stadt Kelheim, Landkreis Kelheim in Bayern
 Schwaben (Prackenbach), Ortsteil der Gemeinde Prackenbach, Landkreis Regen, Bayern
 Schwaben (Waldenburg), einen Ortsteil der Stadt Waldenburg in Sachsen
 Schwaben (Gemeinde Neustift), Ortsteil der Gemeinde Neustift an der Lafnitz, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Schwaben (Gemeinde Riedau), Ortschaft von Riedau, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Schwaben (Gemeinde Zell), Katastralgemeinde von Zell an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Donauschwaben, Sammelbegriff für die vom Ende des 17. bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in die Länder der Ungarischen Stephanskrone ausgewanderten Deutschen, aber auch für einige Franzosen, Spanier und Italiener, deren Siedlungsgebiete längs des Mittellaufs der Donau in der Pannonischen Tiefebene lagen.
Schwaben in Berlin, Symbol oder Klischee für Zugezogene, die den Prozess der Gentrifizierung vorantreiben

Personen:
 Schwawe, auch Schwabe, Schwaben, pommersches Adelsgeschlecht
 Metta von Schwaben (1636–1709), Wohltäterin, Konventualin und Priorin des Klosters Uetersen

sowie:
 Schwaben, ein Zeppelin-Luftschiff; siehe LZ 10
 (6209) Schwaben, Asteroid des Hauptgürtels
 Schwaben, ein altes holsteinisches Adelsgeschlecht, das 1709 ausstarb, siehe Schwawe
 Schwaben (Schiff, 1907), eine Barkasse auf dem Viktoriasee in Deutsch-Ostafrika
 Schwaben (Schiff, 1926), ein Schnellfrachter des Norddeutschen Lloyd
 Schwaben (Schiff, 1937), ein Motorschiff der Weißen Flotte auf dem Bodensee
 Schwaben, veraltete Bezeichnung für Schaben
 Schwabenkäfer, teilweise auch nur Schwabe, umgangssprachliche Bezeichnung für die Deutsche Schabe

Siehe auch:

 Schwabe
 Schwab
 Schwoben, Gemeinde im Elsass
 Sueben